Nawa ist der Name folgender Orte:
 des Dorfes Na Wa (Thai นาหว้า) im Nordosten Thailands
 einer Stadt in Syrien, siehe Nawa (Syrien)
 eines Ortes im Emirat Schardscha (Wadi-e-Madhah), siehe Nahwa
 Nawa (Elfenbeinküste), eine Region der Elfenbeinküste

Nawa ist der Markenname folgender Unternehmen:
 Nathan-Wagen, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Nawa (auch Nawā und Nava) ist:
 eine Tonskala in der persischen Musik, siehe Dastgah#Tonskalen

Nawa ist der Familienname folgender Personen:
 Fariba Nawa (* 1973), afghanisch-amerikanische Journalistin

NAWA steht für:
 National Association of Women Artists, US-amerikanische Organisation
 North Africa and West Asia, Alternativbezeichnung für die MENA-Region

Siehe auch:
 Nava

Abkürzung